О́рден «Айбын» (, рус. Орден Доблести) — военный орден Республики Казахстан.

Орденом Доблести награждаются военнослужащие Вооружённых сил, других войск и воинских формирований, а также сотрудники органов прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел и уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан:
 за успехи, достигнутые в боевой подготовке, поддержании высокой боевой готовности войск и освоении новой военной техники, обеспечении законности и общественного порядка;
 за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства.

История 
Орден «Айбын» был учреждён Законом от 12 декабря 1995 года за № 2676 «О государственных наградах Республики Казахстан» в двух степенях, однако Законом Республики Казахстан от 26 июля 1999 года за № 462-1 была добавлена ещё одна, старшая, степень, а в облик ордена были внесены изменения.

Степени 
Первоначально орден имел две степени, но в ходе орденской реформы была добавлена ещё одна старшая степень.

Орден Доблести состоит из трёх степеней:
 Орден «Айбын» I степени;
 Орден «Айбын» II степени;
 Орден «Айбын» III степени.
 
Орденами «Айбын» I и II степени награждаются лица младшего и старшего офицерского составов.
Высшей степенью ордена является I степень. Награждение производится последовательно: II степенью и I степенью.

Орденом «Айбын» III степени награждаются солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы.

Описание

Тип 1 
Орден изготовляется из серебра, форма — восьмиконечная звезда на основе круга, расстояние между противоположными вершинами звёзд — 45 мм.

В центре ордена расположен щит с символами оружия. В нижней части на вишневом фоне название ордена «АЙБЫН».

Орден имеет две степени: первая степень покрывается золотом с общим фоном из горячей эмали тёмно-синего цвета, а вторая — с лицевой стороны из тонированного серебра и общим фоном из горячей эмали бирюзового цвета.

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой пятиугольной формы из латуни. Высота колодки — 36,5 мм, ширина — 38 мм с рамкой в верхней и нижней частях.

Колодка обтягивается муаровой лентой красного цвета с желтыми полосами.

Тип 2 
Знак ордена первой степени представляет собой стилизованную пятиконечную звезду, лучи которой покрыты красной эмалью и поверх которых наложены золотые наконечники копий. Между лучами звезды серебряные штраллы. В центре знака круглый медальон, визуально разделённый треугольником на три части: в центральной части на белой эмали закреплён бриллиантовый камень, ниже которого золотая надпись «АЙБЫН»; в боковых частях на синей эмали золотые рукоятки мечей.

Знаки ордена второй степени представляет собой восьмиконечную звезду с двугранными лучами и декоративным бортиком. В центре знака круглый медальон заполненный красной эмалью: в центре изображён круглый щит за которым две перекрещенные сабли, ниже декоративный элемент с орнаментом в который вписана лента синей эмали с надписью «АЙБЫН». Все элементы не покрытые эмалью позолочены.

Знак ордена третьей степени аналогичен второй, но элементы не покрытые эмалью оксидированы серебром.

Знаки ордена при помощи декоративного кольца подвешиваются к шестиугольной колодке обтянутой орденской лентой.

Лента ордена муаровая, красного цвета, с тремя синими полосками в центре.

Орденская монета 
В 2008 году на Казахстанском монетном дворе была отчеканена памятная монета с изображением знака ордена «Айбын» I степени.

Галерея

Ссылки 
 Награды мира 
 Republic of Kazakhstan: Order of Valour 
 Премии и награды Казахстана 
 

Айбын